Topolje je lahko:
 Topolje, Draž (Hrvaška)
 Topolje, Ivanić-Grad (Hrvaška)
 Topolje (Slovenija)